David Farrar (1908-1995), acteur anglais.
  (1885-1918), compositeur, pianiste et organiste britannique.
  (1879-1952), homme politique australien.
 Frederic Farrar (1831-1903), théologien britannique, 
 Geraldine Farrar (1882-1967), cantatrice et actrice américaine.
 Jay Farrar (1966-), chanteur, guitariste et harmoniciste américain.
 
 Sam Farrar (1978-), bassiste américain.
 Sidney Farrar (1900-1987), femme politique du Kenya.
 Tyler Farrar (1984-), coureur cycliste américain.
 William Farrar Smith (1824-1903), général américain.

Divers 
 Farrar, Straus and Giroux est une maison d'édition américaine.
Patronyme anglais